Jean Montero (23 de julio de 1993, en Caracas, Venezuela) es un actor venezolano.

Trayectoria 

Jean Montero, "Jean" como lo conocen todos, empezó en la televisión como extra en RCTV, participando en varias producciones.

Referencias 

Actores de televisión de Venezuela
Actores de cine de Venezuela
Actores de teatro de Venezuela
Modelos masculinos de Venezuela
Caraqueños
Actores masculinos de Venezuela